Schurer ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Schurer (* 1947), österreichischer Wirtschaftspädage und Hochschullehrer
 Erna Schurer oder Erna Schürer (* 1942), italienische Schauspielerin
 Ernst Schurer (1933–2021) oder auch Ernst Schürer, deutsch-US-amerikanischer Germanist und Hochschullehrer
 Ewald Schurer (1954–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Fedde Schurer (1898–1968), friesischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Schürer